East Meadows ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Meadows (Illinois), im Effingham County
 East Meadows (Utah), im Salt Lake County
 East Meadows (West Virginia), im Roane County